Osoby o tym nazwisku:
 Frederik Götz – niemiecki aktor 
 Karl Otto Götz – niemiecki malarz
 Maximilian Götz – niemiecki kierowca wyścigowy
 Monika Götz – niemiecka lekkoatletka